Treubund bezeichnet:

 Treubund mit Gott für König und Vaterland, konservative Vereinigung in Preußen von 1849
 MTV Treubund Lüneburg v. 1848, einen Lüneburger Sportverein